Мілютенко — українське прізвище.

 Дмитро Мілютенко — український радянський драматичний актор театру та кіно, педагог. Народний артист Узбекистану (1945), народний артист УРСР (1946), народний артист СРСР (1960).
 Наталка Мілютенко — українська акторка театру та кіно, педагог, Народна артистка України.

Див. також 
 Вулиця Мілютенка

Українські прізвища
Прізвища на -енко